Jan Egil Brekke – ex calciatore norvegese
Jørgen Brekke – giornalista e scrittore norvegese
Sigurd Brekke – calciatore norvegese
Tor Reidar Brekke – ex calciatore norvegese
Wilhelm Brekke – calciatore norvegese